peut désigner deux compilations de BTS, toutes deux sorties en 2017 :
 The Best of BTS (Japan Edition) ;
 The Best of BTS (Korea Edition).

Liens externes